Ferdinand Deppe – botanico, esploratore ed entomologo tedesco
 Hans Deppe – regista, attore e produttore cinematografico tedesco
 Ludwig Deppe – compositore, direttore d'orchestra, pianista e didatta tedesco
 Royce Deppe – ex tennista sudafricano